

Patronyme 

 Cornelis Floris de Vriendt (1514-1575) architecte et sculpteur flamand ;
 Frans Floris (1516-1570), son frère, peintre flamand ;
 Mario Floris (1937-), personnalité politique italienne ;
 Gianluca Floris (1964-2022), écrivain et chanteur lyrique italien ;
 Sandro Floris (1965-), athlète italien.

Toponyme 

 Saint-Floris, commune française située dans le département du Pas-de-Calais ;
 Saint-Floris-Flandre, ancienne commune française rattachée en 1803 à Haverskerque
 Rue Floris, voie de Bruxelles.
 Floris, une ville du comté de Davis, en Iowa, aux États-Unis.
 Floris, une ville du comté de Beaver, en Oklahoma, aux États-Unis.

Prénom 
Floris est l'équivalent en néerlandais de Florent.

Cinéma 
 Floris, film néerlandais de Jean van de Velde sorti en 2004

Télévision 
 Floris, série télévisée néerlandaise de 12 épisodes réalisée par Paul Verhoeven.

Patronyme flamand